El municipio de Reno (en inglés: Reno Township) es un municipio ubicado en el condado de Iosco en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 590 habitantes y una densidad poblacional de 6,45 personas por km².

Geografía 
El municipio de Reno se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 91.5 km², de la cual 91,36 km² corresponden a tierra firme y (0,16 %) 0,15 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 590 personas residiendo en el municipio de Reno. La densidad de población era de 6,45 hab./km². De los 590 habitantes, el municipio de Reno estaba compuesto por el 98,47 % blancos, el 0,34 % eran amerindios, el 0,17 % eran asiáticos, el 0,17 % eran de otras razas y el 0,85 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,85 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Iosco